Дональд Хьюм: Хьюм, Дональд (1915—2001) — американский гребец.
 Хьюм, Дональд (1940—2014) — американский аккордеонист.